Guidobono ist ein italienischer Nachname mit den folgenden bekannten Namensträgern:

 Bartolomeo Guidobono, genannt „il Prete Savonese“ (1654–1709), italienischer Maler
 Domenico Guidobono (1668–1746), italienischer Maler
 Carlo Alberto Guidobono Cavalchini (1683–1774), Kardinal der katholischen Kirche